Die Libanesische Premier League 2011/12 war die 52. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war al Ahed. Die Saison begann am 22. Oktober 2011 und endete am 4. Mai 2012.

Shabab al-Ghazieh und Al-Islah stiegen nach der Saison 2010/11 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Tripoli SC und al-Ahli Saida.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2011/12 bei RSSSF.com
 Saison 2011/12 bei GOALZZ.com

2011 12
Fußballsaison 2011/12